Okręty US Navy o nazwie USS "Macdonough", która pochodziła od komodora Thomasa Macdonougha:
Pierwszy  "Macdonough" (DD-9) był wczesnym amerykańskim niszczycielem, który został zwodowany w 1900 i był w służbie do 1919.
Drugi "Macdonough" (DD-331) był niszczycielem typu Clemson, który został zwodowany w 1920 i był w służbie do 1930.
Trzeci "Macdonough" (DD-351) był niszczycielem typu Farragut, który został zwodowany w 1934 i był w służbie do 1945. Walczył w czasie II wojny światowej.
Czwarty "Macdonough" (DL/DLG-8/DDG-39) był fregatą rakietową typu Farragut, który została zwodowana w 1959 i była w służbie do 1992.

Zobacz też SS "Thomas Macdonough"  Statek typu Liberty.

Macdonough